Het negende uur op de dag was in vroeger tijden, toen men de uren begon te tellen vanaf zonsopgang, ongeveer 15.00 uur tot 16.00 uur. Volgens de bijbel stierf Jezus Christus aan het kruis op dit uur van de dag
 Het Negende uur (boek), een boek uit 1997 van Pieter Nouwen
 Het negende uur (film), een Telefilm uit 2001 van Gerrard Verhage, verfilming van het boek, a.k.a. The Ninth Hour
 Um die neunte Stunde oder Simon und Nikodemus, een Duitse roman uit 1953 van Edzard Schaper
 Symon von Kyrene, een hoorspel uit 1954 uitgezonden van Wim Paauw, uitgezonden door de Duitse radiozender Nordwestdeutscher Rundfunk, naar bovengenoemde roman
 Het negende uur (hoorspel), een hoorspel uit 1965, uitgezonden door de Nederlandse omroep NCRV, vertaling van Will Barnard van bovengenoemd hoorspel